Kněževes può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kněževes, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Kněževes, comune mercato del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Kněževes, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Kněževes, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina